Meleagro puede referirse a:

Meleagro, figura de la mitología griega, hijo de Eneo y Altea, soberanos de Calidón.
Meleagro, militar macedonio del , contemporáneo de Alejandro Magno.
Meleagro de Macedonia, monarca de la dinastía de los ptolomeos, que reinó dos meses en el año 279a.C.
Meleagro de Gadara, compilador griego de epigramas activo en el